Фудель — фамилия.

Известные носители 
 Фудель, Иосиф Иванович (1865—1918) — протоиерей Русской православной церкви, русский религиозный писатель, публицист и философ.
 Фудель, Сергей Иосифович (1901—1977) — православный богослов, писатель, переводчик, сын И. И. Фуделя.
 Фудель, Николай Сергеевич (псевдоним Николай Плотников, 1924—2002) — русский писатель, педагог, сын С. И. Фуделя.

Ссылки